

Fumetti e animazione 
 Donna Ragno (Spider-Woman) – nome di quattro personaggi dei fumetti della Marvel Comics:
 Jessica Drew, la prima ad adottare questa identità
 Julia Carpenter, la seconda 
 Mattie Franklin, la terza
 Charlotte Witter, la quarta
 Gwen Stacy, la quinta (di un universo alternativo)
 Spider-Woman  – serie a fumetti della Marvel Comics
 Spider-Woman  – serie animata statunitense

Musica
Spider Woman - singolo degli Uriah Heep del 1972

Pagine correlate 
  Donna ragno